Big Lar é uma rede de supermercados brasileira sediada em Várzea Grande na Região Metropolitana de Cuiabá. Fundada em 1977 por Francisco José de Souza, conta com 3 unidades na capital Cuiabá e em Várzea Grande.

História  
Fundada por Francisco José de Souza em Várzea Grande em 1976 com o nome Mercearia Varejão no ano de 1977 passava a denominar Super Big Lar. Em 1979 abre seu Centro de Distribuição na Rua Benedito Monteiro e em 1981 abre sua primeira filal no bairro Jardim Paula I. No ano de 1987 o Big Lar inaugura sua primeira filial em Cuiabá e constrói sua nova unidade na Avenida Filinto Müller, no centro de Várzea Grande. Em 1996 o Big Lar é a primeira rede de supermercado em Mato Grosso a implantar o modelo de supermercado 24 horas, localizado na Avenida Miguel Sutil e em 1997 inaugura sua segunda filial na capital mato-grossense localizada anexa ao Shopping Três Américas.

Lojas 

Cuiabá
 Avenida Miguel Sutil
 Jardim das Américas
Várzea Grande
 Centro

Ligações externas 
 
Instagram
Facebook

Empresas de Várzea Grande (Mato Grosso)
Supermercados de Mato Grosso